Odina est un prénom féminin (parfois masculin).

Sens et origine du prénom 

 Prénom féminin amérindien.
 Prénom qui signifie "montagne".

Prénom de personnes célèbres et fréquence 
 Prénom aujourd'hui peu usité aux États-Unis ;
 Odina Desrochers (1951-) homme politique canadien ;
 Prénom qui n'a jamais été donné en France.

Notes et références 

Prénom amérindien
Prénom épicène